Esta é uma lista de municípios da Paraíba por população segundo o censo de 1900, quando o estado era dividido em apenas 36 municípios e se chama Parahyba, tendo sua capital o mesmo nome.

PB 1900
Pop 1900